Håvard Hegg Lunde – ex calciatore norvegese
 Johan Hegg – cantante svedese
 Steve Hegg – ex pistard statunitense